Les réserves obligatoires pour les banques constituent l'obligation de posséder réellement un pourcentage des dépôts déposés dans lesdites banques. Ces réserves sont régulées par des lois ou par une banque centrale.

Tableau 

Montant des réserves obligatoires  de divers pays, pour la monnaie domestique :

Références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 http://www.bceao.int/internet/bcweb.nsf/pages/reg2e
 

Réglementation bancaire
Politique monétaire
Taux d'intérêt